Sárközi Lajos (1884–1964) erdélyi magyar református egyházi író
 Sárközi Lajos (?) atlétaedző
 Sárközi Lajos (1967) atléta, gátfutó
 Sárközi Lajos (1967) gitáros (Sámán, Omen, Kalapács)
 Sárközi Lajos (?) Junior Prima díjas hegedűművész